Happy (englisch; „glücklich, fröhlich“) bezieht sich auf
 Happy (Texas), Ort in den USA
 Happy, Texas, US-amerikanische Kriminalkomödie von Mark Illsley aus dem Jahr 1999
 Happy, belgischer Hersteller der Puzzle-Reihe Happy Cubes
 Happy! (ハッピー!?), ein Manga von Naoki Urasawa (1993–1999)
 den Markennamen des ehemaligen brasilianischen Automobilherstellers Brasfibra

Happy ist der Titel folgender Filme:
 Happy (1933), ein britischer Musicalfilm von Frederic Zelnik aus dem Jahr 1933
 Happy (2006), ein indischer Spielfilm von A. Karunakaran aus dem Jahr 2006
 Happy (2011), ein US-amerikanischer Dokumentarfilm von Roko Belic aus dem Jahr 2011
 Happy (2016), ein deutscher Dokumentarfilm von Carolin Genreith
 Happy!, US-amerikanische Fernsehserie

Happy ist der Titel folgender Alben und Lieder:
 Happy (Alexia-Album), ein Album von Alexia aus dem Jahr 1999
 Happy? (Jann-Arden-Album), ein Album von Jann Arden aus dem Jahr 1997
 Happy (Matthew-West-Album), ein Album von Matthew West aus dem Jahr 2003
 Happy? (Public-Image-Ltd-Album), ein Album von Public Image Ltd aus dem Jahr 1987
 Happy (Real-Life-Album), ein Album von Real Life aus dem Jahr 1997
 Happy (Rolling-Stones-Lied), ein Lied der Rolling Stones aus dem Jahr 1972
 Happy (Michael-Jackson-Lied), ein Lied von Michael Jackson aus dem Jahr 1973
 Happy (Pharrell-Williams-Lied), ein Lied von Pharrell Williams aus dem Jahr 2013

Happy ist der Name folgender Personen:
 Happy Chandler (1898–1991), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur des Bundesstaates Kentucky und Sportfunktionär
 Happy Rockefeller (1926–2015), Witwe Nelson A. Rockefellers
 Happy Wilson (1919–1977), US-amerikanischer Country-Musiker und Radiomoderator
 Heidi Happy (* 1980), Schweizer Popmusikerin

Siehe auch:
 Happi, traditionelle japanische Jacke